Neubüser ist der Name von

 Joachim Neubüser (* 1932), deutscher Mathematiker
 Uwe Neubüser (* 1945), deutscher Rechtsanwalt und CDU-Politiker, MdHB